Това е календарът за високосна година, започваща във вторник.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1924, 1952, 1980, 2008, 2036, 2064, 2092.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари